De Serie A 2006/07 was het 104e voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 76ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 969 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,55 doelpunt per wedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Serie A speelde Juventus niet in de hoogste klasse nadat de club degradeerde door het Italiaans omkoopschandaal. In de Serie B werd de club kampioen (een titel die het nog niet had) en keert zo na een afwezigheid van één jaar terug voor seizoen 2007/08.

Internazionale, dat het vorig seizoen de titel cadeau kreeg nadat die werd afgenomen van Juventus, won nu de competitie met vlag en wimpel en haalde de eerste titel op eigen kracht binnen sinds 1989. Nieuwkomers waren Atalanta Bergamo, Calcio Catania en Torino FC.

Uitslagen

Eindstand 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!
!style="text-align:left;"|Team
!width=30|Ptn
!width=30|Wed
!width=30|W
!width=30|G
!width=30|V
!width=30|DV
!width=30|DT
!width=30|Saldo
!Opmerking
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"| Internazionale
| 97
| 38
| 30
| 7
| 1
| 80
| 34
| +46
|rowspan="2" style="text-align:center"| Champions LeagueGroepsfase
|-style="background: #90EE90;"
| 2.
|align="left"| AS Roma
| 75
| 38
| 22
| 9
| 7
| 74
| 34
| +40
|-style="background: #D0F0C0;"
| 3.
|align="left"| Lazio Roma
|  622
| 38
| 18
| 11
| 9
| 59
| 33
| +26
| style="text-align:center" | CL 3de kwalificatie
|-style="background: #90EE90;"
| 4.
|align="left"| AC Milan3
|  612
| 38
| 19
| 12
| 7
| 57
| 36
| +23
|style="text-align:center"|CL groepsfase
|-style="background: #97DEFF;"
| 5.
|align="left"| Palermo
| 58
| 38
| 16
| 10
| 12
| 55
| 46
| +9
|rowspan="3" style="text-align:center"|UEFA Cup
|-style="background:#97DEFF;"
| 6.
|align="left"| Fiorentina
|  582
| 38
| 21
| 10
| 7
| 62
| 31
| +31
|-style="background: #97DEFF;"
| 7.
|align="left"| Empoli
| 54
| 38
| 14
| 12
| 12
| 42
| 43
| -1
|-
| 8.
|align="left"| Atalanta Bergamo
| 50
| 38
| 12
| 14
| 12
| 56
| 54
| +2
|-style="background: #ccccff;"
| 9.
|align="left"| Sampdoria
| 49
| 38
| 13
| 10
| 15
| 44
| 48
| -4
|Intertoto Cup1
|-
| 10.
|align="left"| Udinese
| 46
| 38
| 12
| 10
| 16
| 48
| 55
| -7
|-
| 11.
|align="left"| Livorno
| 43
| 38
| 10
| 13
| 15
| 41
| 54
| -13
|-
| 12.
|align="left"| Parma
| 42
| 38
| 10
| 12
| 16
| 37
| 53
| -16
|-
| 13.
|align="left"| Catania
| 41
| 38
| 10
| 11
| 17
| 46
| 68
| -22
|-
| 14.
|align="left"| Reggina
|  402
| 38
| 12
| 15
| 11
| 52
| 50
| +2
|-
| 15.
|align="left"| Siena|  402
| 38
| 9
| 14
| 15
| 35
| 45
| -10
|-
| 16.
|align="left"| Cagliari| 40| 38
| 9
| 13
| 16
| 35
| 46
| -11
|-
| 17.
|align="left"| Torino| 40| 38
| 10
| 10
| 18
| 27
| 47
| -20
|-style="background:#FFCCCC"
| 18.
|align="left"| Chievo| 39'| 38
| 9
| 12
| 17
| 38
| 48
| -10
|rowspan="3"| Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 19.
|align="left"| Ascoli
| 27
| 38
| 5
| 12
| 21
| 36
| 67
| -31
|-style="background:#FFCCCC"
| 20.
|align="left"| Messina
| 26
| 38
| 5
| 11
| 22
| 37
| 69
| -32
|}

1. Omdat beide finalisten van de Coppa Italia (AS Roma en Inter) reeds geplaatst waren voor de groepsfase van de Champions League gaat het Uefacup-ticket naar de zevende in het klassement. De achtste plaats mag dan deelnemen aan de Intertotocup maar omdat Atalanta geen Europese licentie krijgt gaat Sampdoria in de plaats naar de Intertoto.

2. Deze teams begonnen met onderstaande strafpunten
3 AC Milan neemt deel aan de groepsfase van de Champions League ongeacht de eindstand in de Serie A omdat de club de Champions League van 2006/07 won.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2006/07 uit in de Serie A.

Toeschouwers

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 2006/07
Coppa Italia 2006/07
AC Milan in het seizoen 2006/07
ACF Fiorentina in het seizoen 2006/07

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07